Il doppio del Moselle Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Johan Brunström e Raven Klaasen erano i detentori del titolo ma Klaseen ha deciso di non partecipare, Brunström ha partecipato con Philipp Oswald. I due hanno perso al primo turno da Tomasz Bednarek e André Sá.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno conquistato il titolo battendo in finale Marin Draganja e Henri Kontinen per 63–7, 6–3, [10–8].

Teste di serie 

  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (ritirati)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (quarti di finale)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Campioni)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (finale)

Wildcard 

  Jonathan Eysseric /  Adrian Mannarino (primo turno)

  Marc Gicquel /  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2014
ATP World Tour 2014